Brighton et Hove (ou Brighton and Hove aussi écrit Brighton & Hove) est une autorité unitaire ayant aussi le statut de cité. Elle se situe sur la côte sud de l'Angleterre dans le Sussex de l'Est. L'autorité unitaire a été créé le  par la fusion des villes de Brighton et de Hove.

Personnalités liées à la ville 

 Karen Pickering, nageuse britannique
 Victor Barker, homme transgenre

Articles connexes 
 Puits à eau de Woodingdean

Liens externes 
 Conseil du Comté de Brighton et Hove

Autorité unitaire
Comté en Angleterre
Cité en Angleterre
Région ou comté bordant la Manche